Kurfürstendamm – viale di Berlino
 Kurfürstendamm – film muto del 1920 sceneggiato e diretto da Richard Oswald per la sua compagnia di produzione
 Kurfürstendamm – stazione della metropolitana di Berlino
 Kurfürstendamm-Gesellschaft – società per lo sviluppo del Kurfürstendamm